Хонгха () — вьетнамский топоним:
 Хонгха  — река на юге Китая и севере Вьетнама. 
 Хонгха — квартал в городе Йенбай, провинция Йенбай, Вьетнам.